

Persone 
 Antonia Tanini Pulci (1452 o 1454-1501) – drammaturga italiana
 Bernardo Pulci (1438-1488) – poeta italiano, fratello dei poeti Luca e Luigi Pulci
 Francesco Pulci (1848-1927) – presbitero, letterato e storico italiano
 Luca Pulci (1431-1470) – poeta italiano
 Luigi Pulci (1432-1484) – poeta italiano
 Michelangelo Pulci (1968) – attore comico italiano
 Tonino Pulci (1947-2012) – attore, regista e accademico italiano

Zoologia 
 Insetti
 Pulci – nome comune con cui ci si riferisce in genere agli insetti appartenenti all'ordine dei Sifonatteri.

 Crostacei 
Pulci d'acqua o pulci di mare – nome con cui ci si riferisce ad alcuni piccoli crostacei, principalmente i generi:
 Daphnia
 Talitrus
 Cymothoa

Altro 
 Le Pulci – frazione del comune italiano di Perugia
 Gioco delle pulci – gioco tradizionale, con piccoli dischi di plastica che vengono fatti saltare premendoli sul bordo
 Giornale delle Pulci – rivista italiana di annunci economici gratuiti
 Cercatrice di pulci – dipinto di Giuseppe Maria Crespi

Pagine correlate
 Pulce (disambigua)